Bednarek – polskie nazwisko

Znani ludzie: Bednarkowie 
 Adam Bednarek (ur. 1955) – filolog
 Agata Bednarek (ur. 1988) – lekkoatletka, sprinterka
 Agnieszka Bednarek-Kasza (ur. 1986) – siatkarka
 Alicja Bednarek (ur. 1983) – koszykarka
 Andrzej Bednarek (ur. 1942) – reżyser, autor filmów dokumentalnych
 Bogusław Bednarek – polonista
 Bolesław Bednarek (ur. 1928) – polski inżynier elektryk, poseł na Sejm PRL
 Elżbieta Żebrowska (z domu Bednarek, ur. 1945) – lekkoatletka płotkarka, sprinterka
 Elżbieta Kopocińska-Bednarek (ur. 1970) – aktorka głosowa, reżyser dubbingu
 Emil Bednarek (1907–2001) – więzień funkcyjny w obozie Auschwitz-Birkenau
 Jacek Bednarek (1944–1990) – muzyk jazzowy i klasyczny (kontrabasista), kompozytor
 Jacek Bednarek (ur. 1964) – lekkoatleta chodziarz, olimpijczyk
 Jan Bednarek (ur. 1955) – polityk, przedsiębiorca, działacz sportowy
 Jan Bednarek (ur. 1996) – piłkarz
 Justyna Bednarek (ur. 1970) – dziennikarka i autorka książek dla dzieci
 Kamil Bednarek (ur. 1991) – wokalista reggae, kompozytor i instrumentalista
 Karolina Bednarek (ur. 1988) – polska siatkarka
 Kenneth Bednarek (ur. 1998) – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski 
 Krzysztof Bednarek – polski śpiewak operowy i pedagog 
 Mirosław Bednarek (1959–2016) – polski aktor
 Piotr Bednarek (ur. 1961) – kierowca wyścigowy
 Robert Bednarek (ur. 1979) – piłkarz
 Stanisław Bednarek (1846–1929) – działacz narodowy i plebiscytowy
 Stanisław Bednarek (ur. 1947) – fizyk
 Stefan Bednarek (ur. 1944) – teoretyk i historyk kultury
 Sylwester Bednarek (ur. 1989) – lekkoatleta
 Tomasz Bednarek (ur. 1969) – polski aktor
 Tomasz Bednarek (ur. 1981) – polski tenisista
 Wiesław Bednarek (ur. 1950) – śpiewak operowy, baryton
 Wincenty Bednarek (1936–2016) – polski prawnik